Дэвид Кэмерон Ли (; 8 марта 1982) — американский волейболист, центральный блокирующий сборной США.

Биография 
Ли родился в Алпайне, штат Калифорния. Он учился в средней школе Гранит-Хиллз в Эль-Кахон, штат Калифорния, до 2000 года.
Ли профессионально играл в Греции, России, Италии, Франции, Пуэрто-Рико, Португалии и Индонезии.

Клубная карьера 
  CSU Long Beach — 2001/2004
  Rennes Volley 35 — 2005/2006
  Халбанк — 2006/2008
  Модена — 2008/2009
  Локомотив (Новосибирск) — 2009/2010
  Кузбасс (Кемерово) — 2010/2011
  Динамо (Москва) — 2011/2012
  Зенит (Казань) — 2012/2013
  ВК Шанхай — 2013/2014
  Локомотив (Новосибирск) — 2014/2015
  ПАОК — 2016
  Зираат Банкасы — 2016 по наст.вр.

Достижения

Со сборной США 
 Олимпийский чемпион — 2008
 Победитель Мировой Лиги — 2008 и 2014
 Бронзовый призёр Мировой Лиги — 2007
 Чемпион NORCECA — 2007 и 2013
 Вице-чемпион NORCECA — 2009 и 2011
 Серебряный призёр Панамериканских игр — 2007
 Лучший блокирующий чемпионата NORCECA — 2011

С клубами 
 Обладатель Кубка Европейской конфедерации — 2012
 Серебряный призёр чемпионата Турции — 2008
 Серебряный призёр чемпионата Китая — 2014
 Серебряный призёр чемпионата России — 2012
 Бронзовый призёр чемпионата России — 2013
 Финалист Кубка России — 2009, 2014

Ссылки 
 Дэвид Ли  на сайте sports-reference
 Дэвид Ли на сайте Team USA

Примечания 

Волейболисты США
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Олимпийские чемпионы по волейболу
Олимпийские чемпионы от США
Игроки ВК «Локомотив» Новосибирск
Игроки ВК «Динамо» Москва
Игроки ВК «Зенит» Казань
Игроки ВК «Кузбасс»
Игроки ВК «Халкбанк»
Игроки ВК «Шанхай Голден Эйдж»
Игроки ВК «Модена»
Игроки ВК ПАОК
Игроки ВК «Зираатбанк»
Игроки ВК UPCN